Алексе́й Серге́ев: 
 Сергеев, Алексей Викторович (1955—2017) — деятель российских спецслужб,  генерал-майор.
 Сергеев, Алексей Вячеславович (род. 1966) — футболист и футбольный арбитр.
 Сергеев, Алексей Георгиевич (1940—2021) — советский и российский учёный, доктор технических наук (1981), профессор (1983), ректор ВлГУ (1987—2005), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1989).
 
 Сергеев, Алексей Маркелович (1913—1943) — Герой Советского Союза.
 Сергеев, Алексей Тихонович (1919—1998) — советский певец.